Kogon ist ein Name von:

 Eugen Kogon (1903–1987), deutscher Publizist
 Kōgon Tenno (1313–1364), japanischer Kaiser
 Kogon (Usbekistan), Stadt in Usbekistan
 Kogon (Fluss), Fluss in Guinea